Agenor Gołuchowski (1812–1875) lengyel származású osztrák politikus, Galícia tartomány belügyminisztere
Agenor Maria Gołuchowski (1849–1921) az előbbi fia, 1895-1906 között osztrák-magyar közös külügyminiszter